Borg es un apellido de origen noruego o maltés.

Personas 
Como tal, puede referirse a las siguientes personas:
 Björn Borg, tenista sueco
 decenas de personajes, en inglés

Autores de nombres científicos 
 Borg - John Borg (1873-1945), botánico maltés

Lugares 
Borg también se refiere a los siguientes lugares:

 Borg-de-Baz, una población y comuna francesa, situada en la región de Países del Loira.
 Borg es una población sueca en la municipalidad de Norrköping.

Otros 
 Borg: otro nombre dado, en videojuegos, a los bots, programas capaces de jugar por sí mismos.
 Borg El Arab: estadio de fútbol en Egipto
 El colectivo Borg: personajes ficticios dentro del universo Star Trek.